Richard Blount peut désigner :
 Richard Blount (1565–1638), un jésuite anglais ;
 Richard Blount (mort en 1556), député de Calais ;
 Richard Blount (mort en 1575) , député de Taunton (Royaume-Uni) ;
 Richard Blount (mort en 1628) , député de Chipping Wycombe (Royaume-Uni).